Octávio Melchíades Ulysséa (Laguna, 2 de março de 1931 — Curitiba, 11 de junho de 2009) foi um empresário e professor universitário brasileiro, fundador das Faculdades Integradas Espírita.

Biografia 
Começou a lecionar em 1961; foi professor de história, geografia, sociologia, política e administração pública. Na Universidade Federal do Paraná foi titular da cadeira de sociologia brasileira durante 24 anos; lecionou também no Colégio Militar de Curitiba, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Joinville, na Faculdade de Artes do Paraná e na Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Em 1974 fundou o Campus Universitário Dr. Bezerra de Menezes (UNIBEM), que em 1997 se transformou em Faculdades Integradas Espírita (FIES).

Morreu aos 78 anos, por falência de múltiplos órgãos.

Naturais de Laguna (Santa Catarina)
Empresários de Santa Catarina
Professores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Professores da Universidade Federal do Paraná
Professores da Universidade Estadual do Paraná
Espíritas do Brasil
Mortes por falência de múltiplos órgãos